Marmornectes (c'est-à-dire « Qui nage dans le marbre ») est un genre éteint de plésiosaures, de la super-famille des pliosaures et de la famille des pliosauridés.

Une seule espèce est rattachée au genre : Marmornectes candrewi, décrite par Hilary F. Ketchum et Roger B. J. Benson en 2011.

Distribution géographique et datation 
Marmornectes vivait à la fin du Jurassique moyen (Callovien), soit il y a environ entre  et  millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui l'Angleterre, avec d'autres pliosaures tels Liopleurodon et Peloneustes.

Ce fossile est même daté plus précisément car il a été découvert dans le même niveau stratigraphique qu'une ammonite Sigaloceras enodatum, espèce indice de la dernière sous-zone à ammonites du Callovien inférieur.

Description 
Il est proche d'un autre pliosaure du Callovien britannique, Peloneustes, et caractérisé par un long museau (longirostre).

Classification 
Le cladogramme ci-dessous établi par Benson & Druckenmiller en 2014, montre sa position au sein de la famille des Pliosauridae :
<div class="noprint">

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de plésiosaures

Pliosaure
Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Jurassique
Animal du Jurassique moyen
Taxon fossile décrit en 2011